Сальданья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-Вальдавия. Занимает площадь 131,95 км². Население — 3039 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Saldaña
 Información, Historia y fotos de Saldaña
 Valdavia y alrededores.
 Vegavaldavia.
 Polígono Industrial de Saldaña.
 Censo Provincial de Vivienda y Suelo de Palencia
 Unidad de Promoción y Desarrollo.
 Programa Vida y Calidad.
 Portal de turismo de Palencia
 Red de Turismo Rural Ecoturismo Palencia
 CAMPANAS QUINTANA S.A.

Муниципалитеты Паленсии